Holenderskie Tourist Trophy 1999 – siódma eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 26 czerwca 1999 roku na torze TT Circuit Assen.

Wyniki 500 cm3

Wyniki 250 cm3

Wyniki 125 cm3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 1999
Holenderskie Tourist Trophy
1999 w Holandii